Miejscowości w Polsce:
 Koce Borowe
 Koce-Basie
 Koce-Piskuły
 Koce-Schaby